Al-Kabu – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny
 Al-Kabu – miejscowość w Syrii